John Graham peut se référer aux personnes suivantes :

 John Graham (1648?-1689),  de Dundee, général écossais ;
 John Graham (1774-1820), homme politique américain, notamment secrétaire d’État par intérim ;
 John Graham (1754-1817), peintre écossais ;
 John Graham (1794-1865), homme d'église et universitaire anglais ;
 John Graham (1856-date inconnue), joueur international anglais de rugby à XV ;
 John D. Graham (1886-1961), peintre et collectionneur américain ;
 John D. Graham (18??-19??), footballeur écossais ;
 John Graham (1935-2017), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Graham (né en 1966), pilote automobile canadien.
 John Joseph Graham (1913-2000), prélat américain de l'église catholique romaine.

Voir aussi